Tacobamba ist der Name folgender geographischer Orte:
 Tacobamba (La Paz) – Ortschaft im Departamento La Paz in Bolivien
 Tacobamba (Potosí) – Ortschaft im Departamento Potosí in Bolivien
 Municipio Tacobamba – Landkreis im Departamento Potosí in Bolivien